Publi Vil·li (Publius Vilius) fou un dels tribuns de la plebs escollit el 449 aC després de l'expulsió dels decemvirs
 Gai Vil·li (Caius Villius), polític romà